Pottenau ist der Ortsname von

 Pottenau (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Pottenau (Langenpreising), Ortsteil der Gemeinde Langenpreising, Landkreis Erding, Bayern